We eller wee kan syfta på:
 We – engelska titeln på en roman av Jevgenij Zamjatin, se Vi (roman)
 Wé – stad i Nya Kaledonien
 Wè – ett kruspråk språk i Elfenbenskusten
 We  – enhet för elektrisk watt, se MWe
 Ve – gud i fornnordisk mytologi
 Pulau Weh – ö i Indonesien

Se även
 WESC – svenskt klädmärke